Bosznia-Hercegovina
 Rudina, falu Donji Vakuf községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Bijela Rudina falu Bileća községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Bulgária
Rudina falu Burgasz megyében
Rudina falu Kardzsali megyében

 Horvátország
 Rudina falu Stari Grad községben, Split-Dalmácia megyében

 Románia
Rudina falu Bala községben, Mehedinți megyében

 Szlovákia
Rudina, Nagyrudas község szlovák neve a Zsolnai kerületben, a Kiszucaújhelyi járásban